Нежная улыбка:
 Нежная улыбка — бродвейская пьеса 1919 года Джейн Коул и Джейн Мерфин.
 Нежная улыбка — экранизация пьесы 1922 года с Нормой Толмадж в главной роли.
 Нежная улыбка — экранизация пьесы 1932 года с Нормой Ширер в главной роли.
 Нежная улыбка — экранизация пьесы 1922 года с Джанетт Макдональд в главной роли.